Силенко — українське прізвище, утворене від особового імені Сила.

Відомі носії 
 Силенко Семен Ілліч — завідувач музею історії НУБіП України.
 Силенко Тарас Вікторович (1972-2021) — кобзар, заслужений артист України з 2008 р.
 Силенко Лев (1921 — †2008) — засновник Рідної Української Національної Віри (РУНВіри).
 Силенко Святослав Тарасович (* 1994) — український музикант, мультиінструменталіст, кобзар, композитор.
 Силенко-Кравець Порфирій Андрійович (10 лютого 1893 — † 20 липня 1977) — підполковник Армії УНР (полковник в еміграції).

Див. також 
 Сіленко Олексій Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Силаєв — аналогічне російське прізвище
 Силін — аналогічне російське прізвище
 Сайлас — англійське ім'я та прізвище

Примітки 

Прізвища на -енко